Прое́зд Апа́кова — проезд в Центральном административном округе города Москвы на территории района Якиманка. Соединяет с востока на запад Мытную улицу и Ленинский проспект.

Происхождение названия 
Назван в 1985 году по трамвайному депо имени Апакова, которое, в свою очередь, получило название в честь рабочего-трамвайщика Петра Лукича Апакова, одного из организаторов волнений в Замоскворецком трамвайном депо (находится в непосредственной близости от проезда Апакова — в начале улицы Шаболовка, сейчас — трамвайное депо имени Апакова) в 1905 году, участника Октябрьской революции 1917 года.

Транспорт 
 Станции метро , .
 Вблизи проезда расположена трамвайная конечная станция маршрутов 14, 26, 47.

Примечания

Ссылки 
 Карты Яндекс — Проезд Апакова
 Проезд Апакова на www.mom.ru
 Интересные места и события на карте

Апакова